

Значення

Персоналії 

 Орас Верне, Емі́ль-Жан-Ора́с Верне́ (; *30 червня 1789 — †17 січня 1863) — французький живописець-баталіст.
 Орас Бенедикт де Соссюр (; 17 лютого 1740, Конш, поблизу Женеви, Швейцарія — 22 січня 1799, Женева) — швейцарський геолог.

Інше 

 Орас () — роман Жорж Санд

Див. також 

 Орос